Nicocles de Salamina —Nikokles — () fou pare del rei Evàgores I, membre de la família reial de Salamina de Xipre, però que probablement no va regnar, ja que el tron apareix ocupat a la joventut d'Evàgores per un descendent d'un fenici que havia usurpat el tron anteriorment, i regnava sota sobirania persa.

Referències 

Reis de Xipre